Jackeline Blanquice ( – ) panamai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Jackeline Anayawsi Saez Blanquce.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetének labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Panamai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a 2. Liga asszisztense.

Nemzetközi játékvezetés 
A Panamai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság
A 2001-es U17-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Im Eun Ju játékvezető partbírójaként alkalmazta. Az első nemzetközi férfi FIFA labdarúgó torna, ahol első alkalommal női játékvezetői hármast alkalmaztak. Asszisztensek Jackeline Blanquice és Ana Isabel Pérez voltak.

--

Az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

Olimpiai játékok
A 2000. évi nyári olimpiai játékokon, valamint a 2004. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Női labdarúgótorna a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Panamai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek